O termo correição, do latim correctìo (ação de refazer para corrigir), pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Corregedor — a ação exercida por este na sua comarca como representante do Rei era designada por correição, termo que também podia ser sinônimo da própria comarca
Formiga-correição — designação comum a inúmeras espécies de formigas carnívoras

Desambiguação